Австрійська футбольна бундесліга 2015—2016 () — 105- ий сезон чемпіонату Австрії з футболу. Титул втретє поспіль здобув Ред Булл.

Регламент змагань 
В першості брали участь 10 команд: 9 команд, що залишились в Бундеслізі, плюс команда, що здобула право змагатись у вищій лізі країни за підсумками змагань у Першій лізі.

За результатами чемпіонату команда, що посіла останнє місце, вибула до Першій ліги, відповідно найкраща команда Першої ліги отримала право брати участь в основному чемпіонаті вже з наступного сезону.

Команди учасники першості

Стадіони

Турнірна таблиця 

 

 
 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Австрійська бундесліга на soccerway 

2015—2016
Австрія
Австрія
2015 в австрійському спорті
2016 в австрійському спорті